Зорезна́вство може позначати одну з таких галузей знань:
 Астрономія — наука, що вивчає походження, розвиток, властивості об'єктів, що спостерігаються на небі
 Астрологія — система вчень, спираючись на яку, нібито, можливо за розташуванням небесних тіл, передбачати майбутнє життя індивіда чи суспільства
 Астрогнозія — знання розпізнавати на небі зірки та сузір'я

Примітки